Röhrle ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Röhrle (* 1971), deutscher Schauspieler
 Bernd Röhrle (* 1947), deutscher Psychologe, Psychotherapeut und Hochschullehrer
 Karl Röhrle (1889–1965), deutscher Gewerkschafter und Politiker

Siehe auch:
 Röhrl